Der bet-at-home Cup Kitzbühel 2011 war ein Tennisturnier, das jeweils vom 31. Juli bis 7. August 2011 in Kitzbühel stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. Das Turnier war 2010 noch Teil der ATP Challenger Tour, gehört ab 2011 jedoch wieder zur Kategorie ATP World Tour 250. In derselben Woche wurde in Washington, D.C. das Legg Mason Tennis Classic gespielt, welches jedoch zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war Andreas Seppi, er schied jedoch bereits im Viertelfinale aus. Im Finale besiegte der Niederländer Robin Haase den Spanier Albert Montañés – dies war Haases erstes ATP-Finale und damit auch sein erster Titel auf ATP-Ebene. Im Doppel waren Dustin Brown und Rogier Wassen die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr mit anderen Partnern an und scheiterten in der ersten Runde bzw. im Viertelfinale. Im Finale besiegten Daniele Bracciali und Santiago González die Brasilianer Franco Ferreiro und André Sá. Der Sieg in Kitzbühel ist der erste gemeinsame Titel, für Bracciali ist es der zweite Saison- und vierte Karrieretitel, für González der zweite Saison- und dritte Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.500 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 29. bis 31. Juli 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 72 kB)

ATP World Tour 2011
2011